Myangad peut désigner : 

Myangad (sum)
Myangad (peuple)
Myangad (cheval)